Vàndal, membre del poble dels vàndals, originari del centre d'Europa
 Vàndal o llengua vàndala, llengua originària dels vàndals 
 Vàndal, persona amb tendència al vandalisme, tendència a destruir
 Regne Vàndal